Smrdov je název více sídelních útvarů:
 Sázavka, před rokem 1964 Smrdov – vesnice a obec u Světlé nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod
 Smrdov (hrad) – hrad, který ve 13. a 14. století stával v oblasti kostela v dnešní Sázavce a sloužil Lichtenburkům k ochraně brodského panství
 Smrdov (Vyklantice) – vesnice a základní sídelní jednotka obce Vyklantice v okrese Pelhřimov
 Starý Smrdov – část vesnice Smrdov a obce Vyklantice v okrese Pelhřimov
 Nový Smrdov – část vesnice Smrdov a obce Vyklantice v okrese Pelhřimov

Externí odkazy